New Athens (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 New Athens (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.